Bråtatjärn kan syfta på:
Bråtatjärnen (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Bråtatjärnen (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (1,7 ha)
Lilla Bråtatjärnen, sjö i Härryda kommun,  (5 ha)

Se även
Bråttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn